Miejscowości w USA:
 Park Ridge – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Cook
 Park Ridge – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Bergen
 Park Ridge – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Portage